Viking kan hentyde til flere artikler:
 Vikinger – nordiske krigere og handelsmænd.
 Viking (sagnhelt) – en sagnhelt i nordisk mytologi.
 Viking (cigaretmærke) – et dansk cigaretmærke.
 Lockheed S-3 Viking – et amerikansk hangarskibsbaseret antiubådsfly (1972).
 Viking (rugbrød) – et dansk mærke af rugbrød.
 Viking (blyant) – et dansk mærke af blyanter.
 Viking Fotballklubb – norsk fodboldklub fra Stavanger med hjemmebane på Viking Stadion.
 Idrætsklubben Viking Rønne – Bornholmsk idrætsforening
 Viking (firma) – dansk producent af redningsudstyr.
 Viking (skib) – en rekonstruktion af vikingeskibet Gokstadskibet
 Væring – en lejesoldat under vikingetiden.

Rumsonder (NASA-missioner til Mars):
 Viking 1
 Viking 2

Film og Tv-serier 
 Vikingerne (film fra 1958) - amerikansk film fra 1958
 Den hvide viking – norsk-islandsk film fra 1991
 Den sidste viking – dansk film fra 1997
 A Viking Saga – Son of Thor – dansk-amerikansk film fra 2008
 Vikings (tv-serie) - irsk-canadisk tv-serie fra 2013
 Viking (film) – russisk spillefilm fra 2016 af Andrej Kravtjuk

Se også 
 Vikingernes kalender
 Næstved Vikings – en amerikansk fodbold-klub i Næstved
 Papa Bues Viking Jazzband – dansk jazzorkester
 Viking-Con – en årligt tilbagevendende spilbegivenhed i København for bl.a. rollespil, brætspil, figurspil og samlekortspil
 Viking metal – undergenre af Heavy metal
 Vikingeskib – et skib fra vikingetiden
 Vikingetid – historisk periode fra ca. 800-1066
 Viking Genetics – svensk/dansk kvægavslsforening